Медаль Артура Беккера () — высшая награда Союза свободной немецкой молодёжи ГДР.

История создания 
Медаль была создана Центральным Советом Союза свободной немецкой молодёжи в 1959 году в трёх степенях. Названа в честь политика Артура Беккера.

Правила награждения 
Медалью Артура Беккера награждались как отдельные лица, так и коллективы по решению Центрального Совета Союза свободной немецкой молодёжи за выдающиеся достижения в социалистической молодёжной организации.

Описание медали 
Позолоченная, посеребренная или бронзовая, с тиснением без ободка. Диаметр 32 мм. На лицевой стороне — голова Артура Беккера и надпись Artur Becker. По обеим сторонам голову обрамляют лавровые ветви. На реверсе монеты надпись: FÜR DIE SOZIALISTISCHE ZUKUNFT UNSERER JUGEND (ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ).

Галерея 

Беккер